Klemettilä peut désigner:

Toponyme 

 Klemettilä, quartier de Vaasa
 Klemettilä, village de Luhanka

Patronyme 

Hannele Klemettilä (1966-), historienne médiéviste finlandaise
Jouko Klemettilä (1961-), acteur finlandais
Matti Klemettilä (1875–1964), monarchiste finlandais
Tiina Klemettilä, journaliste finlandaise